Павел Евдоки́мов:
 Евдокимов, Павел Васильевич (1877—1937) — священник Русской Православной Церкви, святой (священномученик; память 22 ноября/5 декабря)
 Евдокимов, Павел Дмитриевич (1905—1979) — советский учёный-гидротехник, доктор наук, профессор.
 Евдокимов, Павел Николаевич (1900—1970) — российский православный богослов и общественный деятель.